L’USS Pueblo fait référence :
 à l', un croiseur renommé Pueblo (CA-7) et qui servit de 1905 à 1927 ;
 à l', une frégate de classe Tacoma qui servit de 1944 à 1947 ;
 à l', un navire espion conjoint de la Navy et de la NSA, abordé et capturé par la Corée du Nord en 1968.

Pueblo